

Patronyme 

 Jacques Pitrat (1934-2019), pionnier français de l'intelligence artificielle ;
 Antoine-Mathieu Pitrat (1776-1859), entrepreneur lyonnais du  qui fit construire la Tour Pitrat.